Paráč může být:
 Paráč (přírodní rezervace) – slovenská přírodní rezervace v Malé Fatře
 Paráč (Oravská Magura) – slovenská hora v pohoří Oravská Magura